Cernica est un toponyme qui peut désigner :
 Cernica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
 Cernica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Varvarin, district de Rasina ;
 Cërnicë/Cernica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjilan/Gnjilane, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie) ;
 Cernica, ville située en Roumanie.